Aaron Mountain bezeichnet mehrere Berge in den Vereinigten Staaten:

 Aaron Mountain (Georgia)
 Aaron Mountain (Virginia)